Iperborea – terra leggendaria patria degli Iperborei
Hyperborea – album del gruppo musicale Tangerine Dream
Hyperborea – genere di falene della famiglia Erebidae
1309 Hyperborea – asteroide della fascia principale